Archias (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Archias de Mégare, œciste des colons fondateurs de Chalcédoine au  ;
 Archias de Corinthe, fondateur semi-mythique de la colonie de Syracuse en Sicile ;
 Archias de Thèbes, tyran de Thèbes au  ;
 Archias de Pella, triéarque de Néarque () ;
 Archias d'Antioche, poète grec en faveur duquel Cicéron composa son Pro Archia.